Een persoon die de beginfase van de kabinetsformatie (Nederland) of regeringsformatie (België) leidt, zie informateur
Scouting 
Scout, een lid van Scouting Nederland, of, meer specifiek een lid van de huidige speltak scouts.
Verkenner, een oude term voor een lid van de Verkennerij in Nederland.
Verkenner, een lid van de tak Gidsen en Verkenners bij Scouts en Gidsen Vlaanderen.
Verkenner, een lid van de tak VG's-Juniors bij FOS Open Scouting
Verkenner, een lid van de Europascouts en Gidsen, aangesloten bij de Union internationale des guides et scouts d'Europe
Militaire verkenning
Verkenningsvliegtuig, een militair luchtvaartuig
Windows Verkenner, een onderdeel van Windows